Die verschwundene Frau – film del 1929 diretto da Karl Leiter
Die verschwundene Frau – film del 1937 diretto da E.W. Emo